|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Praag (officieel J&T Banka Prague Open) van 2015 vond plaats van 27 april tot en met 2 mei in de Tsjechische hoofdstad Praag. Het was de vijftiende editie van het toernooi. Na de vorige editie van 2010 was hier vier jaar lang geen WTA-toernooi geweest. Er werd gespeeld op gravel-banen.

Enkelspel 
De titelhoudster sinds 2010, Ágnes Szávay, was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Karolína Plíšková uit Tsjechië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale haar landgenote, de kwalificante Lucie Hradecká, in drie sets. Plíšková wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Praag op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste van 2015.

De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de halve finale, waarin zij verloor van de latere winnares.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
De titelhoudsters uit 2010, Timea Bacsinszky en Tathiana Garbin hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het ongeplaatste duo Belinda Bencic / Kateřina Siniaková won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Kateryna Bondarenko en Eva Hrdinová in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Tsjechische Siniaková had daarnaast al twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Zwitserse Bencic geen.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met Karolína Plíšková uit Tsjechië. Dit team was het eerste reekshoofd en bereikte de tweede ronde. Daarin werden zij uitgescha­keld door de latere winnaressen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Praag 2015
Praag